Диего-Баутиста-Урбанеха () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Лечерия. Муниципалитет назван в честь Диего Баутисты Урбанехи, который в 1830-1833 годах был вице-президентом Венесуэлы.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 2 прихода:
 Лечерия
 Эль-Морро

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги